Флаги муниципальных образований России:
 Флаг Ярославского района (Москва) — флаг внутригородского муниципального образования Ярославское.
 Флаг Ярославского района (Ярославская область) — флаг Ярославского муниципального района.